Johann Christian Hertel
 Johann Wilhelm Hertel